Der Name Phuan bezieht sich auf

 Phuan (Ethnie), das Volk der Phuan oder Thai Phuan
 Phuan (Sprache), die Sprache der Phuan